Die Primeira Divisão 1975/76 war die 42. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. September 1975 und endete am 30. Mai 1976.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 22. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1975-76 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1975/76